Escudero ist die spanische Bezeichnung für Schildknappe und auch der Familienname folgender Personen:

 Abraham Escudero Montoya (1940–2009), Bischof von Palmira
 Adrián Escudero (1927–2011), spanischer Fußballspieler
 Alonso Escudero (* 1992), peruanischer Squashspieler
 Damián Escudero (* 1987), argentinischer Fußballspieler
 Esteban Escudero Torres (* 1946), spanischer Geistlicher, Bischof von Palencia
 Francis Escudero („Chiz“ Escudero; * 1969), philippinischer Politiker
 Frumencio Escudero Arenas (* 1947), römisch-katholischer Bischof
 Jesús Adrián Escudero (* 1964), französischer Philosoph
 José Antonio Escudero López (* 1936), spanischer Rechtshistoriker
 Juan Escudero (1920–2012), spanischer Fußballspieler
 Mansur Escudero (1947–2010), spanischer Muslimenvertreter
 Martina Escudero (* 1996), argentinische Mittelstreckenläuferin

 Raúl García Escudero (* 1986), spanischer Fußballspieler (Hauptname: García)

 Vicente Escudero (1888–1980), spanischer Flamencotänzer